Fülöp Sándor (1899–?) színész
 Fülöp Sándor (?–?) párbajtőrvívó
 Fülöp Sándor (1928–2012) festőművész
 Fülöp Sándor (1942) lovas, fogathajtó, díjugrató
 Fülöp Sándor (1957) jogász, ügyvéd, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa